Филипп Тоби-Марселен (; 11 декабря 1904, Порт-о-Пренс, Гаити — 13 августа 1975, Сиракьюс, штат Нью-Йорк, США) — гаитянский , , , ,  и политик.

Биография 
Получил образование в Порт-о-Пренсе, затем изучал право в Париже. Вернувшись на Гаити, работал генеральным секретарём в министерстве общественных работ Гаити.

Сотрудничал с несколькими журналами и газетами на Гаити (среди них Le Matin, Le Nouvelliste, Haiti Journal, Le Petit Impartial и The Native Journal), в которых опубликовал ряд статей и стихов.

Вместе с единомышленниками, литераторами Жаком Руменом и Эмилем Румером — один из основателей журнала «La Revue indigene» (1926—1927), объединявшего передовых гаитянских писателей, среди которых он и Ж. Румен были лидерами левого крыла литературного движения «эндиженизма». Обращение к эндиженизму стало формой мирной и националистической борьбы против оккупации их родины США в 1915 году.

В 1946 году вместе с Энтони Леспесом участвовал в создании Народно-социалистической партии Гаити.

В 1948 году, когда президент Дюмарсе Эстиме объявил партию вне закона, он переехал в Соединенные Штаты, где работал ом в Организации американских государств.

Умер в 1975 г. в Сиракьюс, штата Нью-Йорк.

Творчество 
Автор стихов, рассказов и романов.

Писал на французском языке, ряд произведений создан в соавторстве с братом Пьером. Будучи в Париже познакомился с писателем Валери Ларбо, который организовал публикацию некоторых его стихотворений в ежемесячном литературном журнале La revue européenne, издававшемся с 1923 по 1931 год.

В 1944 году опубликовал свой первый роман «Canapé Vert», который был удостоен литературной премии Латинской Америки.

В 1946 году издал роман «La Bête de Musseau», затем — «Le Crayon de Dieu» (1952).

В 1967 году издал сборник гаитянских сказок и легенд «Contes et Légendes d’Haïti».

Его последний роман «Tous les Hommes sont Fous» был опубликован в 1972 году и переведен на английский язык его женой Евой.

Автор романа (совместно с братом Пьером) «Зеленый диван» (1944); сборников стихов (в том числе «Без возврата», 1953).

Литература 
 
 В. М. Кожевникова. Литературный энциклопедический словарь. — Москва, Советская энциклопедия, 1987

Примечания

Ссылки 
 Филипп Тоби-Марселен
 Philippe Thoby-Marcelin
 Philippe Thoby-Marcelin

Французские поэты
Французские писатели
Лауреаты литературных премий
Коммунисты Гаити